Abington ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Abington (Connecticut), Windham County
 Abington (Indiana), Wayne County
 Abington (Louisiana), Red River County
 Abington (Massachusetts), Plymouth County
 Abington (North Carolina), Forsyth County
 Abington (Pennsylvania), Montgomery County
 Abington (Texas), Childress County
 Abington (CDP), CDP im Plymouth County, Massachusetts
 Abington Green (Alabama), Jefferson County
 Abington Green (Georgia), Cobb County
 Abington Park, Gwinnett County, Georgia
 Abington Shores, Calvert County, Maryland

im Vereinigten Königreich:
 Abington (Northamptonshire), England
 Abington (South Lanarkshire), Schottland
 Great Abington (Cambridgeshire), England
 Little Abington (Cambridgeshire), England

in Irland:
 Abington (County Limerick)
 Abington (County Tipperary)

Personen:
 Edward Abington, Jr., US-amerikanischer Generalkonsul in Jerusalen und Kontaktperson zu Jassir Arafat
 Frances Abington (1737–1815), britische Schauspielerin
 Leonard Abington (1724–1766), britischer Violinist, Trompeter, Sänger und Komponist
 Thomas Abington (1560–1647), englischer Antiquar

Sonstiges:
 Abington Abbey, ehemalige Zisterziensermönchsabtei
 Abington Brook

im NRHP gelistete Objekte:
 Abington Congregational Church, in Abington, Connecticut, ID-Nr. 77001413
 Abington Farm, in Millersville, Maryland, ID-Nr. 84001328
 Abington Township High School, in Abington, Pennsylvania, ID-Nr. 85001676

Siehe auch:
 Abingdon
 Abington Township